Ženská čtyřhra Guangzhou International Women's Open 2016 probíhala v polovině 2016. Do deblové soutěže kantonského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl švýcarsko-indický pár Martina Hingisová a Sania Mirzaová, jehož členky nestartovaly společně. Mirzaová triumfovala na paralelně probíhající události Toray Pan Pacific Open v Tokiu. Spoluhráčkou Hingisové se stala obhájkyně singlové trofeje Jelena Jankovićová, s níž skončila v semifinále na raketách Govorcovové s Lapkovou.

Vítězem čtyřhry se stal čtvrtý nasazený americko-čínský pár Asia Muhammadová a Pcheng Šuaj, který ve finále zdolal běloruskou dvojici Olga Govorcovová a Věra Lapková výsledkem 6–2 a 7–6. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly první společnou trofej. Muhammadová vybojovala na okruhu WTA Tour druhý deblový titul a Pcheng pak devatenáctý takový.

Nasazení párů 
  María Irigoyenová /  Tatjana Mariová (čtvrtfinále)
  Ljudmila Kičenoková /  Nadija Kičenoková (čtvrtfinále)
  Martina Hingisová /  Jelena Jankovićová (semifinále)
 ' Asia Muhammadová /  Pcheng Šuaj (vítězky)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Guangzhou International Women's Open
Tenis v Číně v roce 2016
WTA Tour 2016